Caperucita Roja es una pequeña niña que aparece en el cortometraje The Big Bad Wolf.

Historia 
Cuando ella va de camino a casa de su abuela, se cruza con los Tres Cerditos. Flautista y Violinista le dicen que es más rápido ir por el bosque, y aunque Práctico les dice que es peligroso, los tres van por el bosque. Entonces aparece el Lobo, y mientras que los dos cerditos huyen, Caperucita va corriendo a casa de su abuela. Cuando llega, el lobo está disfrazado de su abuela. Cuando lo descubre, Caperucita se encierra en el armario, donde está su abuela. Entonces aparece Práctico, a quien avisaron sus hermanos, y empezó a disparar al Lobo hasta que huyó.

Apariciones

Cortos de animación 
 Little Red Riding Hood (1922)
 The Big Bad Wolf (1934)

Películas 
 Who Framed Roger Rabbit? (película - 1988)

Televisión 
 House of Mouse (TV - 2001)
 Once Upon a Time (TV - 2011)

Referencias 

Personajes clásicos de Disney
Personajes de dibujos animados